Главной редакцией энциклопедий — издательство, выпускавшее научную и научно-популярную справочную литературу, существовавшее с 1963 по 1997 год. Управление находилось на улице Маскавас 68, Рига, Латвия.

Первоначальное название издательства — редакция энциклопедий Латвийского государственного издательства, в 1968 году оно приобрело название редакции Главных энциклопедий, в 1990 году стало редакцией Латвийских энциклопедий, в 1992 году. — издательством «Латвийская энциклопедия». С 1966 по 1975 год оно было в системе Латвийской Академии наук, с 1976 по 1979 год — в системе издательства «Звайгзне», в остальное время было самостоятельным издательством.

Во второй половине 1980-х годов количество сотрудников издательства достигло 160, действовало 11 научных редакций, а также работало около 750 авторов и 270 научных консультантов. С 1969 по 1977 год главным редактором издательства был Альфредс Рашкевичс, а с 1981 по 1989 год — Петерис Еранс.

В 1990-х годах была начата подготовка нескольких энциклопедий (в 1994 году — «» (Латвийская природа), в 1995 году — «Искусство и архитектура в биографиях»), однако их не успели издать до ликвидации издательства. Издание энциклопедий перенял Дом печати.

Научные издания 
 Биология, химия и медицина
 Экономическое издание
 Философско-правовая версия
 Физика, математика и инженерия
 Издание по географии
 Редакция литературы, языкознания и педагогики
 Художественная редакция
 Историческое издание
 Литературная контрольная версия
 Научный контроль и вводная редакция
 Издание иллюстраций и картографии

Значительные издания 

 «Малая энциклопедия Латвийской ССР» (1967—1970; т. 1-3)
 «Алфавитный указатель лиц и предметов» (1972 г.)
 «Популярная медицинская энциклопедия» (1975, 19853)
 «Земли и народы мира» (географический словарь; 1978)
 «Кино» (Путеводитель кинематографиста; 1980)
 «Латвийская советская энциклопедия» (1981—1988; тома 1-10 и 2 дополнительных тома)
 «Советская Латвия» (1985; на русском языке)
 «Политическая энциклопедия» (1987)
 «Планета» (1988)
 «Рига» (1988)
 «Энциклопедия семьи» (1989—1992; т. 1-3)
 «Энциклопедический словарь» (1991; т. 1-2)
 «Латышское письмо в биографиях» (1992)
 «Энциклопедия мифологии» (1993—1994; т. 1-2)
 «Альфа и Омега» (Энциклопедический справочник; 1994, 19963)
 «Малая энциклопедия искусства» (1994—1997; т. 1-17)

Примечания 

Издательства СССР
Исчезнувшие компании Латвии
Издательства
Издательства, закрытые в 1997 году